est un photographe japonais.

Notes et références

Liens externes 
 

Photographe japonais
Naissance dans la préfecture de Kyoto
Naissance en 1903
Décès en 1984